World Grand Prix 2016 ist der Name folgender Veranstaltungen:

 World Grand Prix 2016 (Snooker), Snookerturnier der Snooker Main Tour
 World Grand Prix 2016 (Darts), Ranglistenturnier der PDC Turnierserie
 Volleyball World Grand Prix 2016, Wettbewerb für Nationalmannschaften der Frauen